Aquest article mostra un quadre de qualificació del Swedish Open 2011.

Jugadors

Caps de sèrie 

  Arantxa Rus (retirament degut a la seva participació en curs a Cuneo)
  Mona Barthel (Classificada)
  Valéria Savinikh (Segona Ronda)
  Alexandra Cadanţu ''(Segona Ronda)

<li> Lara Arruabarrena-Vecino (Segona Ronda)
<li> Anna-Lena Grönefeld (Segona Ronda)
<li> Kristína Kučová (Segona Ronda)
<li> Lenka Wienerová (Segona Ronda)

Classificades 

  Tetyana Arefyeva
  Mona Barthel

<li>  Alizé Lim
<li>  Olivia Rogowska

Quadres de classificació

Primer quadre de classificació

Segon quadre de classificació

Tercer quadre de classificació

Quart quadre de classificació

Referències 
 Quadre de qualificació 

Swedish Open